Dow Jones pode se referir a:

 Dow Jones & Company, uma editora financeira internacional dos Estados Unidos.
 Dow Jones Industrial Average, índice de bolsa de valores dos Estados Unidos publicado pela Dow Jones & Company

Desambiguação